Central Division (Fiji), een van de vier provincies op Fiji
Central Division (NBA), een van de zes divisies in de National Basketball Association
Central Division (NHL), een van de zes divisies in de National Hockey League
Central Division (MLS), voormalige divisie in de MLS
Central Division (AFL), een van de vier divisies in de Arena Football League